Первая хорватская футбольная лига 1997/1998 () — 7-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 3 августа 1997 года и закончился 10 мая 1998 года.

Клубы-участники

Первая стадия

Чемпионская группа

Группа вылета

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1997/1998
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1997 году
Спорт в Хорватии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998